

Anno 
 830 o 830 a.C.

Codici 
 830 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hudson, presso Nashua, nella Contea di Hillsborough, nel New Hampshire, degli USA

Matematica 
 830 – numero